Osoby o tym nazwisku:
 Jerzy Gizicki – polski szlachcic, urzędnik, poseł na Sejm
 Wojciech Gizicki – polski socjolog